Rumin bezeichnet:
 Ursula Rumin (1923–2017), deutsche Journalistin und Autorin
 Rumin (Stare Miasto), Dorf und Schulzenamt der Landgemeinde Stare Miasto in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Rjumin